Franske regionvalg 2015 blev afholdt den 6. og 13. december 2015 i Frankrig. Valgene drejede sig om formandskaber i regionsrådene i Frankrig. Der er 17 Regionale formandskaber: 13 inden kontinentale Frankrig og Korsika, plus fire oversøiske. Selvom de ikke har lovgivningsmæssige autonomi, administrerer disse territoriale fællesskaber betydelige budgetter. Desuden er regionale valg ofte taget som en midtvejsevaluerende meningsmåling. De franske regionsrådsvalg er de første, som finder sted efter Terrorangrebene i Paris november 2015 og de sidste inden det franske præsidentvalg 2017.

Valgene finder sted i henhold til LOV nr. 2015-29 af 16. januar 2015 om afgrænsning af regioner, regionale valg og afdelingsvalg og ændring af valgkalenderen
Antallet af regioner (i de europæiske områder) var ved dette valg reduceret fra tidligere 22 til 13.

Meningsmålinger

Rådsmedlemmer efter område

1. Valgrunde (6. december) 

I 1. valgrunde var stemmefordelingen nationalt:
 Front National - 28,42%
 Republikanere - 26,93%
 Socialister - 23,46%
 Venstrefløjen - 7%
 De Grønne - 4,5%
 DLF - 2,5%
 Ekstreme Venstre - 2%
 UPR - 1%
 andre - 2%

Valgdeltagelsen var 50%.

Bemærkelsesværdigt var, at lederen af Front National Marine Le Pen og hendes niece Marion Maréchal-Le Pen begge fik mere end 40% af stemmerne i de to valgkredse, de stillede op i. Front National blev største parti i 6 kredse, Republikanerne i 4 kredse og Socialisterne i 2 kredse i Frankrig.

Regionsrådsformænd fordelt på partier i 2016 
Republikanerne – LR fik 7 formandsposter.

I første valgrunde fik Republikanerne formandsposterne i: Île-de-France (Paris og omegn), Pays de la Loire (i det vestlige Frankrig), Provence-Alpes-Côte d'Azur (Sydøstfrankrig, valgt: Christian Estrosi) og Réunion (oversøisk region).

I anden valgrunde fik Republikanerne formandsposterne i: Grand Est (Nordøstfrankrig), Auvergne-Rhône-Alpes (Centrale Østfrankrig) og Hauts-de-France (Nordvestfrankrig),

Fra Unionen af demokrater og uafhængige – UDI fik Hervé Morin formandsposten i Normandiet.

Socialistpartiet – PS fik formandsposterne i de fire regioner: Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Centre-Val de Loire og Occitanie.

Uafhængige venstre fik formandsposterne i de 2 regioner: Fransk Guyana (oversøisk region, valgt: Christian Estrosi) og Guadeloupe (oversøisk region).

I de øvrige to regioner (Korsika og Martinique) tilfaldt formandsposterne lokale partier. I disse regioner er der både formænd for de folkevalgte forsamlinger og for de udøvende (dvs. administrerende) råd.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 "Front National wins opening round in France's regional elections" (The Guardien, 07.12.2015)  

Politiske valg i 2015
Regionvalg 2015